Ossiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Ossiwzi (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Butschatsch, siehe Ossiwzi (Butschatsch)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kamin-Kaschyrskyj, siehe Ossiwzi (Kamin-Kaschyrskyj)